

Codici 
 GAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gaithersburg Montgomery (Stati Uniti)
 gai – codice ISO 639-3 della lingua borei

Geografia 
 Gai – comune armeno della provincia di Armavir
 Gai – ex comune austriaco ora frazione di Trofaiach del distretto di Leoben
 Gai – frazione del comune italiano di Cison di Valmarino, provincia di Treviso

Persone 
 Antonio Gai (1686-1769) – scultore italiano
 Deng Gai (1982) – ex cestista sudanese
 Ella Gai (1985) – pseudonimo di una scrittrice italiana
 Francesco Gai (1835-1917) – pittore, scultore e architetto italiano
 Silvio Gai (1873-1967) – economista, dirigente d'azienda e politico italiano

Sigle 
 Giustizia e affari interni – terzo pilastro dell'Unione europea per la creazione di uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia
 Gruppi Archeologici d'Italia – organizzazione non lucrativa di utilità sociale attiva nell'ambito dei beni culturali

Altro
 Gai Maito – personaggio dell'anime e manga Naruto
 Gaì – antico dialetto dei pastori della Val Seriana e della Val Camonica
 Gai – variante del nome proprio Gay
 Gai – cognome italiano
 Gaì – dialetto parlato dai pastori delle valli bergamasche e bresciane
 GAI Macchine Imbottigliatrici, Ceresole d'Alba